Superligaen (2000/2001) była 89. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Herfølge BK. Nowym mistrzem Danii został zespół FC København.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2000 w Danii
2001 w Danii
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej